Ehrenfest [êrenfest] je priimek več osebnosti.

 Paul Ehrenfest (1880—1933), avstrijsko-nizozemski matematik in fizik.
 Tatjana Pavlovna Ehrenfest (1905—1984), nizozemska matematičarka, hči P. Ehrenfesta.